Ку́рціус () — німецьке прізвище.

Персоналії 
 Георг Курціус (1820—1885) — німецький філолог.
 Ернст Курціус (1814—1896) — німецький археолог та історик.
 Ернст Роберт Курціус (1886—1956) — німецький філолог і перекладач.
 Карл Курціус (1841—1922) — німецький філолог (фахівець з класичної філілігії), а також бібліотекар.
 Катаріна Курціус († 1629) — спалена як відьма.
 Катрін Гоффманн-Курціус (* 1937) — німецька публіцистка, історик мистецтва.
 Людвіг Курціус (1874—1954) — німецький археолог.
 Міхаель Конрад Курціус (1724—1802) — німецький філолог, історик та правник.
 Мехтгільд Курціус (* 1939) — німецька письменниця та літературознавець.
 Філіпп Курціус (1741—1794) — скульптор воскових фігур.
 Петрус Курціус (Петрус де Корт) — епископ у Брюгге (Бельгія) з 1560 до 1567 року.
 Теодор Курціус (1857—1928) — німецький хімік-органік.
 Юліус Курціус (1877—1948) — міністр економіки (1926–29) та міністр закордонних справ (1929–31) під час Ваймарської республіки.

Німецькі прізвища